Се́верный Ура́л — часть Уральских гор.

Также может означать:
 Северный Урал — железнодорожная станция в городе Ивделе;
 «Северный Урал» — поезд №84М/84Е (Москва — Приобье).